Cink může být:

 cink – historický hudební nástroj
 spojovací čep – viz čepování
 zastaralý výraz pro oční zákal
 slangově tajná značka na hracích kartách (tzv. cinknuté karty)
 české citoslovce vyjadřující zvuk cinknutí nebo cinkání
 Cink (karetní hra) — jednoduchá karetní hra, při které se cinká na „hotelový“ zvonek
 Cink (příjmení) – české příjmení

Související články 
 scink
 Cinka Panna
 cinkovačka